

Красний Октябр — село, Мамлютський район, Північно-Казахстанська область

Красний Октябр — село, Придністров'я, Кам'янський район

Красний Октябр — селище міського типу, Каргапольський район, Курганська область
 Красний Октябр — присілок, Ілішевський район, Башкортостан
 Красний Октябр — присілок, Гафурійський район, Башкортостан
 Красний Октябр — присілок, Ковилкінський район, Мордовія
 Красний Октябр — присілок, Цілинний округ, Курганська область
 Красний Октябр — присілок, Чишминський район, Башкортостан
 Красний Октябр — селище, Шумерлинський район, Чувашія

Красний Октябр — колишня назва смт Липське (Донецька область, Макіївська міська рада)
 Красний Октябр — колишня назва села Майорове (Донецька область, Бойківський район)

Див. також 
 Кизил-Октябр
 Червоний Жовтень